Топка — пристрій в печі, котельній установці для спалювання твердого, рідкого чи газоподібного палива.
 Топка (толпка, стопка, ступка) — невелика форма для солі (використовувалася на старовинних солеварнях).
 Топка (від  — «вершина») — конічна чашечка з агатовим або сапфіровим кристалом у центрі, яка закріплюється в середині картушки магнітного компаса і якою остання спирається на шпильку.

Топонім 

Топка () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
Населені пункти
 Топка — село в Бичурському районі Бурятії.
 Топка — присілок у складі Черемховського району Іркутської області.
Річки
 Топка (притока Хілка) — річка, протікає в Бурятії.
 Топка (притока Ікорця) — річка, протікає у Воронезькій області.
 Топка (притока Овечки) — річка, протікає в Карачаєво-Черкесії.
 Топка (притока Сінари) — річка, протікає в Челябінській області.
 Топка (притока Шубинки) — річка, протікає в Алтайському краї, Республіці Алтай.
 Топка (притока Б'юзи) — річка, протікає в Балахтінському районі Красноярського краю.

Примітки